Roskilde (provincie), voormalige provincie
Roskilde (gemeente)
Roskilde (stad)
Roskilde Festival
Vrede van Roskilde (1653)